Rosdol (ukrainisch ; russische Entsprechung Раздол/Rasdol) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Holowaniwsk; siehe Rosdol (Holowaniwsk)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Beresiwka; siehe Rosdol (Beresiwka)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Wassyliwka; siehe Rosdol (Wassyliwka)

 Siedlung in der Oblast Tscherkassy, Rajon Solotonoscha; siehe Rosdol (Solotonoscha)

Siehe auch:
 Rosdil
 Rosdolne